Sept navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Alexander :

 le , un brûlot de 12 canons capturé en 1688 ;
 le , un vaisseau de 74 canons de troisième rang lancé en 1778 ;
 le , un navire de ravitaillement lancé en 1788 ;
 le , une goélette de six canons en service de 1796 à 1802 ;
 le , un navire de ligne de deuxième rang portant 80 canons ; il s'agit de l', navire français capturé en 1806 ;
 le , un navire d'exploration en service de 1818 à 1819 ;
 le , un ancien brise-glace russe nommé Saint Alexander Nevsky capturé en 1917 durant la révolution d'Octobre et rendu aux Russes blancs en 1919.

Alexander